

Aziende 
 New Majestic  – azienda specializzata nell'elettronica di consumo, fondata a Crema nel 1979, proprietaria dei marchi Majestic e Audiola
 Majestic Athletic  – azienda produttrice di abbigliamento e accessori sportivi.

Cinema 
 The Majestic  – film del 2001 diretto da Frank Darabont

Fumetto 
 Mister Majestic  – personaggio della DC Comics

Informatica 
 Majestic (videogioco)  – videogioco

Musica 
 Majestic  – album dei Gamma Ray del 2005
 Majestic (brano musicale)  – brano musicale del gruppo Wax Fang del 2009

Navi 
 RMS Majestic  – transatlantico della White Star Line
 Majestic  – traghetto della Grandi Navi Veloci
 Classe Majestic  – corazzata

Altro 
 Majestic  – varietà di patata